Anton Wilhelm Amo – niemiecki pisarz
Miejscowości w USA:
 Amo – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
Gminy w USA:
 Amo (ang. Amo Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
Mukimy w Brunei
 Amo – mukim w dystrykcie Temburong
AMO - nazwa poprzednika ZiS i ZiŁ
 AMO-4 – autobus
 AMO-F-15 – samochód ciężarowy